Aksakovo, ville du nord-est de la Bulgarie ;
 Aksakovo, commune du nord-est de la Bulgarie ;
 Aksakovo, ville dans la République de Bachkirie (Russie).